Виктор Иннокентьевич Довбыш (2 ноября 1937 — 8 декабря 2013) — забойщик шахты № 4-5 «Никитовская», Горловка, Донецкая область, Герой Социалистического Труда.

Биография 
Родился в городе Шимановск Амурской области. Трудовую деятельность начал после армии на одной из шахт Кузбасса крепильщиком.

В Кузбассе проработал всего год, когда на шахту по обмену опытом прибыла делегация горняков из Донбасса. Один из делегатов так увлекательно рассказывал о Горловке, о шахтах крутого падения, что Довбыш решил поехать работать именно туда.

С 1959 года работал забойщиком на шахте № 4-5 «Никитовская», которая позже стала носить имя легендарного шахтёра Н. А. Изотова. В первое десятилетие своей работы на шахте № 4-5 «Никитовская» молодой забойщик быстро набирался опыта и мастерства.

На шахте был очень сильный контингент забойщиков, очень мощный накал соревнования. В дни повышенной добычи, которые проводились раз в неделю, шахтёры выполняли за смену по пять норм. В среднем В. И. Довбыш выдавал по 17,5 тонн угля за смену.

Занимался общественной работой. Избирался и комсоргом шахты, и членом парткома, а затем членом райкома, горкома и обкома партии, Укрсовпрофа. Создал на шахте изотовскую школу, в которой передавал свой опыт молодым шахтерам, добивался пересмотра старых технологических решений по добыче угля.

В начале 1970-х стал инициатором почина: «Пятилетку за три с половиной года». И пока его последователи в Горловке и в стране стремились следовать его призыву, не только завершил свой личный пятилетний план за 2 года 3 месяца и 21 день — в апреле 1973 года, но и помог перевыполнить план ещё 225 забойщикам шахты.

Был депутатом Верховного совета СССР 9-го (1974—1979) и 10-го (1979—1984) созыва.

Жил в городе Горловка Донецкой области. Умер 8 декабря 2013 года.

Награды и звания 
 Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 декабря 1973 года Довбышу Виктору Иннокентьевичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ему ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».
 Награждён орденом Ленина, орденом Трудового Красного Знамени.
 Полный кавалер знака «Шахтёрская слава».
 Почётный гражданин Горловки

Герои Социалистического Труда
Члены КПСС
Почётные граждане Горловки
Кавалеры ордена Ленина
Депутаты Верховного Совета СССР 9-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 10-го созыва